Монак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Монак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта